La Ligue A francese di pallavolo femminile 2009-2010 si è svolta dal 17 ottobre 2009 al 25 aprile 2010: al torneo hanno partecipato 11 squadre di club francesi e la vittoria finale è andata per la quindicesima volta, la tredicesima consecutiva, al Racing Club de Cannes.

Regolamento
In principio al torneo dovevano partecipare 12 squadre, ma a poco meno di una settimana dall'inizio della competizione La Rochette Volley dichiara bancarotto: al suo posto non subentra alcun club. Precedentemente anche l'USSP Albi aveva rinunciato a partecipare, permettendo il ripescaggio del Vandœuvre Nancy Volley-Ball.

La prima fase è il girone all'italiana con 22 sfide, 11 all'andata e 11 al ritorno. Al termine della regular season le prime quattro classificate parteciperanno ai play-off scudetto, dove le prime due classificate si qualificheranno per la Champions League, mentre la terza e la quarta per la Coppa CEV; le classificate dal quinto al ottavo posto disputeranno una fase play-off al termine della quale la vincente sarà qualificata alla Challenge Cup. L'ultima classificata retrocede in DEF.

Squadre partecipanti

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off scudetto

Risultati

Play-off 5º posto

Risultati

Verdetti
  Campione di Francia 2009-10 e qualificata alla Champions League 2010-11.
  qualificata alla Champions League 2010-11.
  e  qualificate alla Coppa CEV 2010-11.
  qualificata alla Challenge Cup 2010-11.
  retrocessa in DEF 2010-11.

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2009
Pallavolo nel 2010
 2009-2010